Бобровец (, ), деревня на севере Словакии района Липтовски-Микулаш, Жилинский край, регион Липтов.

Деревня находится в центральной части бассейна Липтова в долине Яловецкого ручья. Расположен в между Западными и Низкими Татрами в 6 км к северу от г. Липтовски-Микулаш.

Население — 1 964 человек (на 31.12.2019). Средний возраст жителей — 40,7 лет.

Достопримечательности 
 Костёл Святого Георгия XIV века, перестроенный в XVI и XVIII веках.

Известные уроженцы 
 Амбро Пиетор (1843—1906) — словацкий журналист, редактор и публицист. Деятель словацкого национального культурно-просветительного движения.
 Сивак, Йозеф (1886—1959) — словацкий и чехословацкий политический, государственный и общественный деятель, и. о. обязанности премьер-министра Первой Словацкой республики в составе Чехословацкой Республики.
 Яловецкий, Максимилиан (1817—1889) — словацкий священник, издатель, автор учебников.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Бобровца

Населённые пункты Словакии